Старченко — українське прівзище.

Відомі носії 
 Старченко Василь Федорович (1904–1948) — аґрохімік, радянський державний діяч, член-кореспондент АН УРСР.
 Старченко Віталій Іванович (1947) — український поет і мистецтвознавець, член національних спілок художників і письменників України, лауреат премії Павла Тичини.
 Старченко Іван (1900–1932) — хорунжий Армії УНР.
 Старченко Олег Олександрович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Старченко Павло Олександрович (1977—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Старченко Роман Леонідович (1986) — казахський хокеїст.
 Старченко Сергій Олександрович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну 2022 року, Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» (2022).

Українські прізвища
Прізвища на -енко